Juif (französisch für „Jude“) ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 Juif (Saône-et-Loire)
 Baigneux-les-Juifs

Siehe auch:
Juifen, Les Juifs